Cars může být:

 anglicky automobily
 AC Cars – britská automobilka
 Bristol Cars – britský výrobce automobilů
 Lotus Cars – britská konstrukční kancelář a výrobce sportovních aut
 Spyker Cars – nizozemský výrobce automobilů
 Volvo Cars – švédský výrobce automobilů

jiný význam
 The Cars – americká rocková hudební skupina
 Chasing Cars – třetí singl skupiny Snow Patrol
 Auta – americký animovaný film

Externí odkazy